Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1951 odbywały się w październiku w Aleksandrii.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com
 

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1951 w zapasach